Le menhir du Bourg est un menhir de Carnac, en France.

Description 
Le menhir est situé dans le centre du bourg de Carnac, à  au nord-ouest de l'église Saint-Cornély. Il s'élève sur une petite impasse, accessible par le chemin de Pouldève, entouré d'habitations. Il est également appelé menhir de Pouldève ou Poul Devé.

Il s'agit d'une pierre dressée d'environ  de haut, irrégulière, nettement moins épaisse qu'elle n'est large. Le menhir est entouré d'une sorte de socle en maçonnerie, vaguement ovale, d'à peu près  de haut. Sur l'un de ses côtés, une borne indique : « Propriété de l'État - Menhir du Bourg ».

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le menhir est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Liste des monuments historiques du Morbihan

Références 

Bourg Carnac
Monument historique à Carnac
Menhir Bourg Carnac
Site mégalithique à Carnac